Chimay steht für:
 Chimay, Gemeinde in der Provinz Hennegau, Belgien
 Fürst von Chimay, Titel des Regenten des Reichsfürstentum Chimay
 Trappistinnenabtei Chimay
 Chimay (Bier), belgisches Bier
 (1633) Chimay, Asteroid des Hauptgürtels

Chimay ist der Name folgender Personen:
 Philippe I. de Croÿ, comte de Chimay (14361482), Mitglied des burgundischen Hofes
 Thomas Philippe Wallrad d’Hénin-Liétard d’Alsace-Boussu de Chimay (1679–1759), flämischer Geistlicher und Kardinal
 Clara Ward, Princesse de Caraman-Chimay (1873–1916), amerikanisch-belgische Gesellschaftsdame